Sacristar est le  de la série de bande dessinée Aria.

 Scénario et dessins : Michel Weyland 
 Couleurs  : Nadine Weyland

Synopsis 
Arrivant dans une nouvelle région, Aria rencontre Vulcane et ses Amazones. Celles-ci lui confient une mission : elle doit se débarrasser de Sacristar, milicien sanguinaire qui a pour but d'éliminer jusqu'à la dernière les femmes de la région.

Publication 
 Dupuis (Repérages) () 

Album d'Aria
Album de bande dessinée sorti en 1997
Album Dupuis